Красноярово — название населённых пунктов:

Россия 
 Красноярово — село в Мазановском районе Амурской области.
 Красноярово — село в Киренском районе Иркутской области.
 Красноярово — село в Илишевском районе Республики Башкортостан.
 Красноярово — деревня в Кармаскалинском районе Республики Башкортостан.
 Красноярово — село в Иволгинском районе Республики Бурятия.
 Красноярово — село в Александрово-Заводском районе Забайкальского края.
 Красноярово — село в Дульдургинском районе Забайкальского края.
 Красноярово — село в Шилкинском районе Забайкальского края.